Малишки — заповідне урочище місцевого значення у Білоцерківського району Київської області
 Малишки — село в складі Борисовського району Мінської області, Білорусь
 Малишки — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь